

Молома — річка в Кіровській області, права притока Вятки
 Молома — село, Опарінський район, Кіровська область